Greensboro, ciutat del Comtat de Guilford a l'estat de Carolina del Nord, Estats Units d'Amèrica.
 Greensboro (Alabama)
 Greensboro (Florida)
 Greensboro (Indiana)
 Greensboro (Maryland)
 Greensboro (Vermont)